Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale John McEnroe 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (finale)
 Ivan Lendl (semifinali)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Mats Wilander (campione)
 Gene Mayer (terzo turno)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)

 Steve Denton (terzo turno)
 Jimmy Arias (terzo turno)
 Thomas Högstedt (secondo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Henri Leconte (primo turno)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Henrik Sundström (primo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1983